2007 SUMMER SMTOWN - FRAGILE es un nuevo álbum lanzado por SM Town, son antiguas canciones de verano, rehechas por varios artistas de SM Entertainment.

Lista de canciones 
 Prólogo para SMTOWN
 여행을 떠나요 (Let's go on a trip) - SM Town (Original de Cho Yong Pil)
 행복 (Happiness) - Super Junior (Original de H.O.T.)
 이브의 경고 (Eve Warning) - BoA Feat. Shindong (Original de Park Mi Kyung)
 한여름의 크리스마스 (White Summer Christmas) - Dong Bang Shin Gi (Original de Lee Jung Hyun)
 지난 여름밤의 이야기 (Last Year Summer Night Story) - Kangta (Original de Kwon Ji Won)
 Festival - The Grace (Original de Uhm Jung Hwa)
 조개껍질 묶어 (Tie Clam Shells) (A Cappella) - BoA, Junsu, Changmin , Lina, Sunday, Ryeowook, y Yesung - (Original de Yoon Hyung Joo)
 Under The sea - DANA, Stephanie, Leeteuk, Heechul, Yesung, Kang-in, Eunhyuk, Donghae, Sungmin, Ryeowook and Zhang Li Yin (Original de Samuel E. Wright)
 여행을 떠나요 (Versión instrumental)
 Under The sea (Versión instrumental)

Foto 
 Portada del Álbum 2007 SUMMER SMTOWN - FRAGIL

Referencias

Páginas oficiales 
 SM Entertainment

Álbumes de 2007
Álbumes de SM Entertainment